Амбер Херд (; рођена 22. априла 1986. у Остину) америчка је глумица и манекенка.

Прву филмску улогу остварила је 2004. године у спортској драми Најбољи тим, након које су уследиле мање улоге у филмовима Северна земља (2005) и Алфа мужјак (2006). Године 2006. играла је главну улогу у хорору Сви момци воле Менди Лејн, а затим и у серији Скривене палме коју се током 2007. године емитовала на телевизијском каналу Си-Ви.
 
Пажњу јавности привукла је 2008. године споредним улогама у акционој драми Никад не одустај и комедији Ананас експрес. Такође је позната по улогама у филмовима Зомбиленд (2009), Дневник опијања, Луда вожња (2011), 3 дана за убиство (2014), Врели Мајк 2, Данкиња (2015) и Аквамен (2018).

Филмографија 

|-
| 2004. || Најбољи тим ||-{Friday Night Lights}- || Марија||
|-
| 2005. || Убиствено заносна ||-{Drop Dead Sexy}- || Кенди||
|-
| 2005. || Северна земља ||-{North Country}- || млада Џози Ејмс||
|-
| 2006. || Цена вредна плаћања ||-{Price to Pay}- || Триш||
|-
| 2006. || Принц ||-{The Prince}- || Серена||
|-
| 2006. || Алфа мужјак ||-{Alpha Dog}- || Алма||
|-
| 2006. || Сви момци воле Менди Лејн ||-{All the Boys Love Mandy Lane}- || Менди Лејн||
|-
| 2007. || Спин ||-{Spin}- || Амбер||
|-
| 2007. || Сети се погледа ||-{Remember the Daze}- || Џулија||
|-
| 2007. || Никад не одустај ||-{Never Back Down}- || Баџа Милер||
|-
| 2008. || Ананас експрес ||-{Pineapple Express}- || Енџи Андерсон||
|-
| 2008. || Живот ван граница ||-{The Informers}- || Кристи||
|-
| 2009. || Екстерминатори ||-{ExTerminators}- || Ники||
|-
| 2009. || Џоунсови ||-{The Joneses}- || Џен Џоунс||
|-
| 2009. || Зомбиленд ||-{Zombieland}- || 406||
|-
| 2009. || Очух ||-{The Stepfather}- || Кели Портер||
|-
| 2010. || Ускоро долази тама ||-{And Soon the Darkness}- || Стефани||такође продуценткиња
|-
| 2010. || Река питања ||-{The River Why}- || Еди||
|-
| 2010. || Одељење ||-{The Ward}- || Кристен||
|-
| 2011. || Луда вожња ||-{Drive Angry}- || Пајпер||
|-
| 2011. || Дневник опијања ||-{The Rum Diary}- || Шено||
|-
| 2013. || Параноја ||-{Paranoia}- || Ема Џенингс||
|-
| 2013. || Сируп ||-{Syrup}- || Сикс||
|-
| 2013. || Мачета убија ||-{Machete Kills}- || Мис Сан Антонио||
|-
| 2014. || 3 дана за убиство ||-{3 Days to Kill}- || агент Виви||
|-
| 2015. || Лондонска поља ||-{London Fields}- || Никола Сикс||
|-
| 2015. || Када будем живела из почетака ||-{When I Live My Life Over Again}- || Џуд||
|-
| 2015. || Врели Мајк 2 ||-{Magic Mike XXL}- || Зои ||
|-
| 2015. || Данкиња ||-{The Danish Girl}- || Ула||
|-
| 2017. || Лига правде ||-{Justice League}- || Мера ||
|-
| 2018. || Аквамен ||-{Aquaman}- || Мера ||
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Мера || 
|-
| 2023. || Аквамен и изгубљено краљевство ||-{Aquaman and the Lost Kingdom}- || Мера ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2004.|| Џек и Боби||-{Jack & Bobby}-||Лиз||1 епизода
|-
|2004.|| Планина||-{The Mountain}-||Рајли||1 епизода
|-
|2005.|| Округ Оринџ||-{The O.C.}-||продавачица||1 епизода
|-
|2006.|| Злочиначки умови||-{Criminal Minds}-||Лајла Арчер||1 епизода
|-
|2007.|| Калифорникација||-{Californication}-||Амбер||1 епизода
|-
|2007.|| Скривене палме||-{Hidden Palms}-||Грета Метјуз||8 епизода
|-
|2011.|| Топ гир||-{Top Gear}-||глуми себе||1 епизода
|-
|2011.|| Плејбој клуб||-{The Playboy Club}-||Морин||7 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Америчке глумице
ЛГБТ+ глумци
Секс-симболи